Media
 Bo Peep (Toy Story), een personage in de Toy Story-franchise
 Bo Peep Bo Peep, een nummer uit 2009 van de band T-ara (Zuid-Korea)
 Bo Peep, een personage in de film Babes in Toyland uit 1934, gespeeld door Charlotte Henry
Plaatsen
 Bo Peep (Victoria), een plaats in Australië
 Bulverhythe of Bo Peep, een wijk in Hastings, East Sussex, Engeland